Ain eller Aín kan syfta på:

 Ain – en stjärna i stjärnbilden Oxen med Bayer-beteckningen Epsilon Tauri
 Ain (bibeln) – stad omnämnd i Bibeln

Geografi

Frankrike 

 Ain, departement, Auvergne-Rhône-Alpes,  
 Ain (flod), departementet Ain i regionen Auvergne-Rhône-Alpes,

Spanien 

 Aín, kommun, Valencia, Província de Castelló,

Se även
 Ain Beida
 AI
 Aina
 Aino
 Ainu (olika betydelser)